Гранха лас Палмас има више значења:

 Гранха лас Палмас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лас Палмас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гранха лас Палмас (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику